Contea di St. Louis o St. Louis County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di St. Louis (Missouri)
 Contea di St. Louis (Minnesota)